Gakona steht für:

 Gakona (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Gakona River, einen Fluss in Alaska
 Mount Gakona, einen Berg in Alaska
 Gakona-Gletscher, einen Gletscher in Alaska